Thremma är ett släkte av nattsländor. Thremma ingår i familjen Uenoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Thremma